Claude Cantini (né en 1929), historien et journaliste suisse ;
 Giovacchino Cantini (c.1780 - c.1844), graveur italien ;
 Jules Cantini (1826-1916), sculpteur, marbrier et mécène français ;
 Sébastien Cantini (né en 1987), footballeur français.

Autres 
Nommés d'après le sculpteur et marbrier Jules Cantini :
 Avenue Jules-Cantini à Marseille.
 Musée Cantini à Marseille.